Clara Eggink, (Clara Hendrika Catharina Clementine Helène Eggink), (1906–1991), poète néerlandaise
Herman Johan Eggink, (1949-), avironneur néerlandais
Ewout Eggink, (1961-), écrivain et acteur néerlandais
Stephanie Eggink, (1988-), boxeuse et pratiquante de MMA américaine